Жоржи Луис Патину (; род. 8 мая 1973, Сан-Паулу) — бразильский боец смешанного стиля, представитель лёгкой и полусредней весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 1995 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, WSOF, Strikeforce, Pride, Legacy FC, Jungle Fight, Pancrase и др. Был претендентом на титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Биография 
Жоржи Патину родился 8 мая 1973 года в Сан-Паулу, Бразилия. В молодости играл в регби и занимался дзюдо, а с 1992 года начал осваивать бразильское джиу-джитсу, впоследствии удостоился в этой дисциплине чёрного пояса.
 
Выступал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне начиная с 1995 года, принимал участие в таких чемпионатах как Circuito de Lutas, Free Stile de Natal и Tournament of Gladiators, где неизменно был победителем во всех поединках, сделав серию из шестнадцати побед подряд. В июне 1996 года потерпел первое поражение, и затем в его карьере наступил некоторый спад.

Один из самых значимых поединков в своей спортивной карьере провёл в январе 1999 года — на турнире крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship в главном бою вечера встретился с действующим чемпионом Пэтом Милетичем, но уступил ему единогласным решением судей.

В дальнейшем дрался в Японии на турнирах Deep и Pride, выступал на первых турнирах новосозданного бразильского промоушена Jungle Fight, где сумел победить достаточно известного в будущем соотечественника Роналду Соузу. Отметился выступлениями в организациях Cage Rage и Strikeforce.

В период 2011—2013 годов регулярно выступал в организации Legacy Fighting Championship, где владел титулами чемпиона в полусредней и лёгкой весовых категориях.

В 2014 году подписал контракт с крупным американским промоушеном World Series of Fighting, но особого успеха здесь не добился, сумел выиграть только один бой из четырёх.

В мае 2016 года на турнире в Абу-Даби встретился с россиянином Александром Сарнавским, по истечении всех трёх раундов уступил ему единогласным судейским решением.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| 
| align=center| 40-19-2 (2)
| Юсеф Вехбе
| Сдача
| Battlefield: The Great Beginning
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:50
| Сеул, Южная Корея
| 
|-
| Победа
| align=center| 40-19-2 (1)
| Магомед Абдулаев
| Единогласное решение
| Capital FC
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:00
| Пекин, Китай
|
|-
|Поражение
|align=center| 38-19-2 (1)
| Сабах Хомаси
| KO (удар рукой)
| Titan FC 40
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:18
| Корал-Гейблс, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 38-18-2 (1)
| Александр Сарнавский
| Единогласное решение
| Abu Dhabi Warriors 4
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Поражение
|align=center| 38-17-2 (1)
|Жуан Зеферину
|Сдача (скручивание пятки)
|WSOF 25
|
|align=center|1
|align=center|1:24
|Финикс, США
| 
|-
|Поражение
|align=center| 38-16-2 (1)
|Ислам Мамедов
|Единогласное решение
|WSOF 25
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Финикс, США
| 
|-
|Победа
| align=center| 38-15-2 (1)
| Селсу Винисиус
| Единогласное решение
| Thunder Fight 4
| 
| align=center|5
| align=center|5:00
| Сан-Паулу, Бразилия
| 
|-
| Победа
| align=center| 37-15-2 (1)
| Сержиу Соарис
| KO (удары руками)
| Real Fight 12
| 
| align=center| 4
| align=center| 4:05
| Сан-Паулу, Бразилия
| 
|-
| Победа
| align=center| 36-15-2 (1)
| Эрик Рейнольдс
| Единогласное решение
| WSOF 15
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Тампа, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 35-15-2 (1)
| Луис Паломино
| KO (удары руками)
| WSOF 8
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:20
| Холливуд, США
|
|-
| Победа
| align=center| 35-14-2 (1)
| Вагнер Кампус
| TKO (удары руками)
| FMC 1: Macaco Galeto
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:32
| Сан-Паулу, Бразилия
| 
|-
| Поражение
| align=center| 34-14-2 (1)
| Карлус Диегу Феррейра
| Единогласное решение
| Legacy FC 25
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Хьюстон, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 34-13-2 (1)
| Эфраин Эскудеро
| Раздельное решение
| Max Sport: 13.2
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сан-Паулу, Бразилия
| 
|-
| Ничья
| align=center| 33-13-2 (1)
| Исао Кобаяси
| Ничья
| Pancrase 246
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 33-13-1 (1)
| Деррик Кранц
| Сдача (гильотина треугольником)
| Legacy FC 18
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:07
| Хьюстон, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 32-13-1 (1)
| Жерсон Кордейру
| Сдача (удушение сзади)
| Predador FC 22
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Сан-Паулу, Бразилия
| 
|-
| Победа
| align=center| 31-13-1 (1)
| Клей Хантц
| KO (удары руками)
| Legacy FC 11
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:04
| Хьюстон, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 30-13-1 (1)
| Майк Бронзулис
| Единогласное решение
| Legacy FC 9
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Хьюстон, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 29-13-1 (1)
| Пит Спратт
| Раздельное решение
| Legacy FC 8
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Хьюстон, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 28-13-1 (1)
| Клеберн Уокер
| Сдача (залом шеи)
| Quality Entertainment
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:57
| Остин, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 27-13-1 (1)
| Андре Галван
| TKO (удары руками)
| Strikeforce: Houston
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:45
| Хьюстон, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 27-12-1 (1)
| Роан Карнейру
| Единогласное решение
| Shine Fights 2: ATT vs. The World
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Майами, США
|
|-
| Победа
| align=center| 27-11-1 (1)
| Бо Бейкер
| Единогласное решение
| KAP: The Return of Macaco
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Ньюарк, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 26-11-1 (1)
| Киаси Ускола
| Единогласное решение
| PFP: Ring of Fire
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Манила, Филиппины
|
|-
| Победа
| align=center| 26-10-1 (1)
| Густаву Машаду
| Раздельное решение
| Predador FC 6: Octagon
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
| Поражение
| align=center| 25-10-1 (1)
| Луис Сантус
| Единогласное решение
| Midway Fight
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
| Поражение
| align=center| 25-9-1 (1)
| Фернанду Понтис
| Единогласное решение
| Showfight 5
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 25-8-1 (1)
| Роберту Годои
| TKO (удары руками)
| Super Challenge 1
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Баруэри, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 24-8-1 (1)
| Кёртис Стаут
| Единогласное решение
| Cage Rage 16
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лондон, Англия
|
|-
| Поражение
| align=center| 23-8-1 (1)
| Эдуарду Памплона
| Единогласное решение
| Showfight 4
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 23-7-1 (1)
| Габриел Вела
| KO (удары руками)
| Showfight 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:40
| Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 22-7-1 (1)
| Карлус Баруш
| TKO (удары руками)
| Jungle Fight 4
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:57
| Манаус, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 21-7-1 (1)
| Борис Йонстомп
| Сдача (треугольник руками)
| Jungle Fight 3
| 
| align=center| 2
| align=center| N/A
| Манаус, Бразилия
|
|-
| Поражение
| align=center| 20-7-1 (1)
| Делсон Элену
| Единогласное решение
| Meca World Vale Tudo 11
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Терезополис, Бразилия
|
|-
| Поражение
| align=center| 20-6-1 (1)
| Кадзуо Мисаки
| Единогласное решение
| Pride Bushido 3
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Иокогама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 20-5-1 (1)
| Луис Бриту
| Раздельное решение
| Meca World Vale Tudo 10
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Куритиба, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 19-5-1 (1)
| Роналду Соуза
| KO (удар рукой)
| Jungle Fight 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:13
| Манаус, Бразилия
|
|-
| 
| align=center| 18-5-1 (1)
| Луис Клаудиу дас Дорис
| NC (преждевременная остановка)
| Meca World Vale Tudo 8
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:36
| Куритиба, Бразилия
|
|-
| Поражение
| align=center| 18-5-1
| Густаву Машаду
| Сдача (скручивание пятки)
| Meca World Vale Tudo 6 — BTT vs. PAP
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:00
| Куритиба, Бразилия
|
|-
| Ничья
| align=center| 18-4-1
| Дайсукэ Исии
| Ничья
| Deep: 1st Impact
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Нагоя, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 18-4
| Пэт Милетич
| Единогласное решение
| UFC 18
| 
| align=center| 1
| align=center| 21:00
| Новый Орлеан, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 18-3
| Жозе Ланди-Жонс
| TKO (остановлен врачом)
| World Vale Tudo Championship 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 9:37
| Бразилия
|
|-
| Поражение
| align=center| 18-2
| Жозе Ланди-Жонс
| Сдача (удары руками)
| BVF 6: Campeonato Brasileiro de Vale Tudo 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 14:19
| Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 18-1
| Эрику Коррейра
| Сдача (рычаг локтя)
| BVF 6: Campeonato Brasileiro de Vale Tudo 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:47
| Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 17-1
| Андерсон Лима
| KO (удары руками)
| BVF 6: Campeonato Brasileiro de Vale Tudo 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:50
| Бразилия
|
|-
| Поражение
| align=center| 16-1
| Жуан Боску
| KO (удары руками)
| Torneio dos Gladiadores 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:33
| Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 16-0
| Карлус Арантис
| TKO (удары руками)
| Tournament of Gladiators 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:20
| Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 15-0
| Жуан Жуан
| TKO (удары руками)
| Tournament of Gladiators 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:17
| Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 14-0
| Клаудиу Невис
| Сдача (удушение сзади)
| Tournament of Gladiators 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:50
| Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 13-0
| Антониу Педра
| Сдача (замок)
| Tournament of Gladiators 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:19
| Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 12-0
| Рейналду Шагас
| TKO (удары локтями)
| Tournament of Gladiators 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:59
| Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 11-0
| Педру Леан
| TKO (остановлен врачом)
| Free Stile de Natal: Natal Freestyle 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 6:14
| Риу-Гранди-ду-Норти, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 10-0
| Кико Бокси
| TKO (удары руками)
| Free Stile de Natal: Natal Freestyle 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:48
| Риу-Гранди-ду-Норти, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 9-0
| Силвиу Карате
| Сдача (гильотина)
| Free Stile de Natal: Natal Freestyle 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:29
| Риу-Гранди-ду-Норти, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 8-0
| Иву дус Реис
| Сдача (удары руками)
| Circuito de Lutas 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:01
| Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 7-0
| Гуараси Перейра
| Сдача (удары руками)
| Circuito de Lutas 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:07
| Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 6-0
| Клаудинор Кардозу да Силва
| Сдача (треугольник)
| Circuito de Lutas 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:06
| Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 5-0
| Жозе ди Кампус
| Сдача (удушение сзади)
| Circuito de Lutas 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:57
| Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 4-0
| Паулу ди Жезус
| Сдача (удары руками)
| Circuito de Lutas 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:27
| Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0
| Клаудинор Кардозу да Силва
| Сдача (рычаг локтя)
| Circuito de Lutas 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:28
| Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Рикарду Антиориу
| Сдача (удары руками)
| Circuito de Lutas 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:27
| Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Дулсину Силва
| Сдача (удушение сзади)
| Circuito de Lutas 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:16
| Сан-Паулу, Бразилия
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Бразилии